Vinuesa är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Vinuesa ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Pantano de la Cuerda del Pozo.

Terrängen runt Vinuesa är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Vinuesa. Runt Vinuesa är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Covaleda,  km väster om Vinuesa. I omgivningarna runt Vinuesa växer i huvudsak barrskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kastilien och Leon